|-
|(60251)||1999 VO202|| align=right|15,1|| align=right|3,120|| align=right|0,172|| align=right|15,76|| align=right|5,509||MBA||5. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60252)||1999 VP204|| align=right|16,3|| align=right|2,518|| align=right|0,134|| align=right|1,78|| align=right|3,995||MBA||9. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60253)||1999 VB225|| align=right|14,6|| align=right|3,082|| align=right|0,171|| align=right|6,52|| align=right|5,410||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60254)||1999 VO226|| align=right|14,6|| align=right|3,118|| align=right|0,090|| align=right|13,39|| align=right|5,504||MBA||13. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(60255)||1999 WO4|| align=right|15,4|| align=right|2,284|| align=right|0,156|| align=right|4,05|| align=right|3,452||MBA||28. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(60256)||1999 WB20|| align=right|15,3|| align=right|3,168|| align=right|0,028|| align=right|9,95|| align=right|5,639||MBA||16. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(60257)||1999 WB25|| align=right|13,4|| align=right|5,076|| align=right|0,034|| align=right|2,28|| align=right|11,44||JUT||28. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60258)||1999 XL4|| align=right|14,2|| align=right|3,120|| align=right|0,171|| align=right|6,08|| align=right|5,509||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(60259)||1999 XY5|| align=right|15,4|| align=right|2,288|| align=right|0,188|| align=right|3,59|| align=right|3,459||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(60260)||1999 XO6|| align=right|16,4|| align=right|2,379|| align=right|0,065|| align=right|5,39|| align=right|3,668||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(60261)||1999 XC14|| align=right|15,9|| align=right|3,093|| align=right|0,085|| align=right|10,67|| align=right|5,440||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60262)||1999 XB18|| align=right|13,5|| align=right|2,972|| align=right|0,123|| align=right|10,96|| align=right|5,123||MBA||3. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60263)||1999 XB20|| align=right|14,2|| align=right|2,633|| align=right|0,196|| align=right|13,59|| align=right|4,273||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60264)||1999 XX21|| align=right|15,4|| align=right|2,607|| align=right|0,216|| align=right|3,40|| align=right|4,208||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60265)||1999 XY22|| align=right|13,8|| align=right|3,148|| align=right|0,211|| align=right|6,38|| align=right|5,584||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60266)||1999 XB25|| align=right|13,3|| align=right|3,388|| align=right|0,064|| align=right|12,60|| align=right|6,234||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60267)||1999 XF27|| align=right|14,4|| align=right|3,001|| align=right|0,041|| align=right|11,09|| align=right|5,198||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60268)||1999 XU38|| align=right|13,7|| align=right|3,243|| align=right|0,062|| align=right|13,46|| align=right|5,839||MBA||6. december 1999||Farpoint||Gary Hug; G. Bell
|-
|(60269)||1999 XN46|| align=right|16,4|| align=right|2,301|| align=right|0,131|| align=right|5,61|| align=right|3,489||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60270)||1999 XJ54|| align=right|16,3|| align=right|2,278|| align=right|0,105|| align=right|6,90|| align=right|3,438||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60271)||1999 XN56|| align=right|16,6|| align=right|2,251|| align=right|0,218|| align=right|1,71|| align=right|3,376||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60272)||1999 XT64|| align=right|16,8|| align=right|2,177|| align=right|0,193|| align=right|2,70|| align=right|3,212||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60273)||1999 XM70|| align=right|16,4|| align=right|2,588|| align=right|0,151|| align=right|4,28|| align=right|4,163||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60274)||1999 XJ82|| align=right|16,4|| align=right|2,603|| align=right|0,057|| align=right|3,81|| align=right|4,200||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60275)||1999 XH85|| align=right|15,4|| align=right|2,349|| align=right|0,144|| align=right|5,58|| align=right|3,600||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60276)||1999 XL85|| align=right|16,7|| align=right|2,232|| align=right|0,138|| align=right|6,59|| align=right|3,333||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60277)||1999 XH89|| align=right|15,2|| align=right|2,612|| align=right|0,113|| align=right|4,30|| align=right|4,220||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60278)||1999 XE91|| align=right|16,5|| align=right|2,332|| align=right|0,107|| align=right|3,18|| align=right|3,560||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60279)||1999 XQ92|| align=right|15,7|| align=right|2,459|| align=right|0,123|| align=right|5,45|| align=right|3,855||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60280)||1999 XZ94|| align=right|15,6|| align=right|2,607|| align=right|0,191|| align=right|4,59|| align=right|4,207||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60281)||1999 XF95|| align=right|16,7|| align=right|2,375|| align=right|0,141|| align=right|2,66|| align=right|3,660||MBA||7. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(60282)||1999 XK96|| align=right|16,2|| align=right|2,422|| align=right|0,134|| align=right|3,08|| align=right|3,769||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60283)||1999 XB101|| align=right|15,6|| align=right|2,315|| align=right|0,046|| align=right|5,16|| align=right|3,522||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60284)||1999 XY102|| align=right|15,3|| align=right|2,608|| align=right|0,110|| align=right|13,60|| align=right|4,211||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60285)||1999 XR106|| align=right|15,5|| align=right|2,415|| align=right|0,101|| align=right|5,46|| align=right|3,753||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(60286)||1999 XG107|| align=right|14,4|| align=right|3,087|| align=right|0,056|| align=right|5,34|| align=right|5,424||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(60287)||1999 XV111|| align=right|15,9|| align=right|2,291|| align=right|0,230|| align=right|3,31|| align=right|3,468||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60288)||1999 XW114|| align=right|12,1|| align=right|3,046|| align=right|0,074|| align=right|23,34|| align=right|5,314||MBA||11. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60289)||1999 XS125|| align=right|14,8|| align=right|3,054|| align=right|0,088|| align=right|9,89|| align=right|5,337||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(60290)||1999 XJ127|| align=right|14,0|| align=right|2,945|| align=right|0,186|| align=right|14,38|| align=right|5,053||MBA||9. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(60291)||1999 XV140|| align=right|16,1|| align=right|2,485|| align=right|0,153|| align=right|7,39|| align=right|3,917||MBA||2. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60292)||1999 XO143|| align=right|15,5|| align=right|2,239|| align=right|0,190|| align=right|8,69|| align=right|3,349||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60293)||1999 XZ148|| align=right|16,3|| align=right|2,330|| align=right|0,083|| align=right|2,95|| align=right|3,556||MBA||8. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60294)||1999 XZ152|| align=right|16,9|| align=right|2,291|| align=right|0,089|| align=right|6,28|| align=right|3,467||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60295)||1999 XL154|| align=right|15,7|| align=right|2,530|| align=right|0,083|| align=right|14,73|| align=right|4,023||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60296)||1999 XF156|| align=right|16,4|| align=right|2,545|| align=right|0,118|| align=right|3,06|| align=right|4,060||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60297)||1999 XD157|| align=right|16,2|| align=right|2,339|| align=right|0,096|| align=right|3,97|| align=right|3,576||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60298)||1999 XF168|| align=right|14,7|| align=right|2,375|| align=right|0,143|| align=right|5,67|| align=right|3,659||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60299)||1999 XX174|| align=right|16,1|| align=right|2,648|| align=right|0,125|| align=right|5,27|| align=right|4,309||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60300)||1999 XV176|| align=right|13,3|| align=right|2,316|| align=right|0,207|| align=right|22,89|| align=right|3,525||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60301)||1999 XL178|| align=right|15,7|| align=right|2,402|| align=right|0,065|| align=right|6,55|| align=right|3,722||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60302)||1999 XM180|| align=right|15,7|| align=right|2,167|| align=right|0,134|| align=right|8,63|| align=right|3,190||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60303)||1999 XW184|| align=right|14,8|| align=right|3,094|| align=right|0,257|| align=right|20,82|| align=right|5,440||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60304)||1999 XT189|| align=right|16,3|| align=right|2,275|| align=right|0,132|| align=right|5,88|| align=right|3,430||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60305)||1999 XU190|| align=right|15,3|| align=right|2,355|| align=right|0,175|| align=right|5,14|| align=right|3,614||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60306)||1999 XW190|| align=right|14,7|| align=right|3,016|| align=right|0,114|| align=right|11,57|| align=right|5,237||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60307)||1999 XR193|| align=right|14,6|| align=right|3,102|| align=right|0,080|| align=right|10,57|| align=right|5,462||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60308)||1999 XH204|| align=right|16,1|| align=right|2,247|| align=right|0,065|| align=right|6,79|| align=right|3,369||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60309)||1999 XZ206|| align=right|15,3|| align=right|2,201|| align=right|0,194|| align=right|6,40|| align=right|3,265||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60310)||1999 XD215|| align=right|15,7|| align=right|2,671|| align=right|0,183|| align=right|13,55|| align=right|4,363||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60311)||1999 XS216|| align=right|15,9|| align=right|2,355|| align=right|0,128|| align=right|7,54|| align=right|3,614||MBA||13. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60312)||1999 XM218|| align=right|16,6|| align=right|2,182|| align=right|0,183|| align=right|3,30|| align=right|3,222||MBA||13. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60313)||1999 XW218|| align=right|13,0|| align=right|5,272|| align=right|0,077|| align=right|3,39|| align=right|12,11||JUT||15. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60314)||1999 XU226|| align=right|14,4|| align=right|3,178|| align=right|0,173|| align=right|3,06|| align=right|5,665||MBA||14. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60315)||1999 XF227|| align=right|16,4|| align=right|2,228|| align=right|0,101|| align=right|6,04|| align=right|3,326||MBA||15. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60316)||1999 XU228|| align=right|16,1|| align=right|2,596|| align=right|0,123|| align=right|4,52|| align=right|4,181||MBA||14. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60317)||1999 XD234|| align=right|17,0|| align=right|2,235|| align=right|0,195|| align=right|6,00|| align=right|3,341||MBA||4. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60318)||1999 XB235|| align=right|14,1|| align=right|4,002|| align=right|0,202|| align=right|7,14|| align=right|8,005||HLD||3. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60319)||1999 XL242|| align=right|15,9|| align=right|2,603|| align=right|0,131|| align=right|12,44|| align=right|4,198||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60320)||1999 XG253|| align=right|15,5|| align=right|3,049|| align=right|0,177|| align=right|3,52|| align=right|5,323||MBA||12. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60321)||1999 XK254|| align=right|17,0|| align=right|2,334|| align=right|0,173|| align=right|1,73|| align=right|3,566||MBA||12. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60322)||1999 XB257|| align=right|13,8|| align=right|5,272|| align=right|0,023|| align=right|10,26|| align=right|12,11||JUT||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60323)||1999 YC8|| align=right|16,0|| align=right|2,242|| align=right|0,192|| align=right|4,57|| align=right|3,357||MBA||27. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60324)||1999 YX10|| align=right|16,4|| align=right|2,676|| align=right|0,195|| align=right|5,03|| align=right|4,376||MBA||27. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60325)||1999 YQ12|| align=right|16,0|| align=right|2,384|| align=right|0,058|| align=right|1,68|| align=right|3,681||MBA||27. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60326)||1999 YB23|| align=right|15,8|| align=right|2,329|| align=right|0,069|| align=right|6,02|| align=right|3,553||MBA||30. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60327)||2000 AW5|| align=right|15,5|| align=right|2,749|| align=right|0,082|| align=right|4,06|| align=right|4,558||MBA||4. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60328)||2000 AH7|| align=right|11,9|| align=right|5,266|| align=right|0,060|| align=right|10,33|| align=right|12,09||JUT||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60329)||2000 AL11|| align=right|14,7|| align=right|3,158|| align=right|0,099|| align=right|10,31|| align=right|5,612||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60330)||2000 AG17|| align=right|16,0|| align=right|2,380|| align=right|0,146|| align=right|2,55|| align=right|3,671||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60331)||2000 AS29|| align=right|15,3|| align=right|2,763|| align=right|0,116|| align=right|6,00|| align=right|4,592||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60332)||2000 AJ35|| align=right|16,1|| align=right|2,237|| align=right|0,134|| align=right|5,99|| align=right|3,345||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60333)||2000 AY40|| align=right|15,6|| align=right|2,553|| align=right|0,171|| align=right|4,06|| align=right|4,078||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60334)||2000 AN42|| align=right|15,4|| align=right|1,948|| align=right|0,063|| align=right|24,58|| align=right|2,718||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60335)||2000 AR42|| align=right|15,3|| align=right|1,905|| align=right|0,093|| align=right|24,02|| align=right|2,629||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60336)||2000 AK46|| align=right|15,0|| align=right|2,595|| align=right|0,221|| align=right|11,49|| align=right|4,179||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60337)||2000 AF51|| align=right|15,7|| align=right|2,549|| align=right|0,097|| align=right|8,22|| align=right|4,068||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60338)||2000 AW56|| align=right|16,0|| align=right|2,537|| align=right|0,158|| align=right|3,77|| align=right|4,039||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60339)||2000 AP62|| align=right|14,8|| align=right|2,719|| align=right|0,068|| align=right|16,23|| align=right|4,483||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60340)||2000 AF63|| align=right|16,7|| align=right|2,200|| align=right|0,110|| align=right|4,07|| align=right|3,262||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60341)||2000 AQ64|| align=right|15,2|| align=right|2,619|| align=right|0,122|| align=right|4,81|| align=right|4,238||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60342)||2000 AH68|| align=right|16,3|| align=right|2,271|| align=right|0,154|| align=right|8,18|| align=right|3,422||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60343)||2000 AY72|| align=right|16,6|| align=right|2,410|| align=right|0,129|| align=right|2,95|| align=right|3,741||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60344)||2000 AS73|| align=right|16,1|| align=right|2,381|| align=right|0,137|| align=right|2,90|| align=right|3,673||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60345)||2000 AD76|| align=right|15,4|| align=right|2,353|| align=right|0,120|| align=right|6,29|| align=right|3,610||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60346)||2000 AB77|| align=right|15,1|| align=right|3,076|| align=right|0,304|| align=right|1,96|| align=right|5,394||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60347)||2000 AD78|| align=right|16,5|| align=right|2,269|| align=right|0,220|| align=right|7,18|| align=right|3,417||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60348)||2000 AT81|| align=right|15,6|| align=right|2,466|| align=right|0,073|| align=right|5,37|| align=right|3,872||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60349)||2000 AS83|| align=right|16,1|| align=right|2,714|| align=right|0,072|| align=right|2,01|| align=right|4,471||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60350)||2000 AC86|| align=right|16,4|| align=right|2,259|| align=right|0,106|| align=right|2,04|| align=right|3,394||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60351)||2000 AG87|| align=right|16,4|| align=right|2,345|| align=right|0,178|| align=right|1,69|| align=right|3,591||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60352)||2000 AC88|| align=right|16,0|| align=right|2,389|| align=right|0,120|| align=right|3,46|| align=right|3,692||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60353)||2000 AN88|| align=right|16,3|| align=right|2,193|| align=right|0,092|| align=right|1,72|| align=right|3,247||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60354)||2000 AP88|| align=right|16,3|| align=right|2,464|| align=right|0,175|| align=right|2,21|| align=right|3,866||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60355)||2000 AE91|| align=right|16,8|| align=right|2,282|| align=right|0,265|| align=right|5,43|| align=right|3,448||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60356)||2000 AC93|| align=right|15,2|| align=right|1,944|| align=right|0,053|| align=right|23,47|| align=right|2,710||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60357)||2000 AG96|| align=right|14,9|| align=right|2,719|| align=right|0,060|| align=right|14,88|| align=right|4,482||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60358)||2000 AR98|| align=right|15,2|| align=right|2,456|| align=right|0,075|| align=right|7,21|| align=right|3,848||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60359)||2000 AJ100|| align=right|13,8|| align=right|3,085|| align=right|0,196|| align=right|6,57|| align=right|5,418||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60360)||2000 AN100|| align=right|16,0|| align=right|2,298|| align=right|0,199|| align=right|6,91|| align=right|3,482||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60361)||2000 AT100|| align=right|15,5|| align=right|3,053|| align=right|0,118|| align=right|11,25|| align=right|5,335||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60362)||2000 AU103|| align=right|14,4|| align=right|2,700|| align=right|0,137|| align=right|13,24|| align=right|4,435||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60363)||2000 AT105|| align=right|15,0|| align=right|2,670|| align=right|0,183|| align=right|11,57|| align=right|4,363||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60364)||2000 AE108|| align=right|15,6|| align=right|2,783|| align=right|0,035|| align=right|4,60|| align=right|4,641||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60365)||2000 AT109|| align=right|16,3|| align=right|2,175|| align=right|0,096|| align=right|6,19|| align=right|3,207||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60366)||2000 AX114|| align=right|15,6|| align=right|2,250|| align=right|0,115|| align=right|5,27|| align=right|3,375||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60367)||2000 AN115|| align=right|15,1|| align=right|2,683|| align=right|0,056|| align=right|14,78|| align=right|4,394||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60368)||2000 AQ119|| align=right|14,6|| align=right|3,048|| align=right|0,078|| align=right|9,68|| align=right|5,320||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60369)||2000 AJ120|| align=right|16,3|| align=right|2,392|| align=right|0,140|| align=right|2,22|| align=right|3,699||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60370)||2000 AG126|| align=right|14,7|| align=right|3,118|| align=right|0,129|| align=right|9,76|| align=right|5,505||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60371)||2000 AN139|| align=right|15,4|| align=right|2,313|| align=right|0,077|| align=right|5,08|| align=right|3,516||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60372)||2000 AG141|| align=right|16,1|| align=right|2,264|| align=right|0,122|| align=right|6,18|| align=right|3,406||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60373)||2000 AC144|| align=right|14,7|| align=right|2,220|| align=right|0,155|| align=right|3,69|| align=right|3,306||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60374)||2000 AY144|| align=right|16,2|| align=right|1,911|| align=right|0,046|| align=right|24,25|| align=right|2,641||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60375)||2000 AY146|| align=right|15,3|| align=right|1,921|| align=right|0,160|| align=right|20,33|| align=right|2,662||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60376)||2000 AH150|| align=right|16,5|| align=right|2,383|| align=right|0,125|| align=right|7,83|| align=right|3,679||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60377)||2000 AC165|| align=right|13,0|| align=right|3,166|| align=right|0,132|| align=right|14,40|| align=right|5,632||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60378)||2000 AL165|| align=right|13,8|| align=right|3,154|| align=right|0,203|| align=right|18,10|| align=right|5,601||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60379)||2000 AL167|| align=right|14,9|| align=right|3,130|| align=right|0,118|| align=right|13,66|| align=right|5,538||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60380)||2000 AY168|| align=right|15,3|| align=right|2,708|| align=right|0,153|| align=right|8,88|| align=right|4,454||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60381)||2000 AX180|| align=right|12,8|| align=right|3,966|| align=right|0,155|| align=right|12,78|| align=right|7,897||HLD||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60382)||2000 AR182|| align=right|15,9|| align=right|2,275|| align=right|0,054|| align=right|6,46|| align=right|3,432||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60383)||2000 AR184|| align=right|11,1|| align=right|5,250|| align=right|0,073|| align=right|15,16|| align=right|12,03||JUT||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60384)||2000 AU185|| align=right|14,2|| align=right|3,157|| align=right|0,073|| align=right|11,19|| align=right|5,608||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60385)||2000 AC195|| align=right|15,9|| align=right|2,259|| align=right|0,154|| align=right|7,90|| align=right|3,394||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60386)||2000 AV202|| align=right|14,5|| align=right|2,654|| align=right|0,188|| align=right|14,47|| align=right|4,323||MBA||10. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60387)||2000 AM207|| align=right|14,3|| align=right|2,963|| align=right|0,061|| align=right|8,17|| align=right|5,100||MBA||3. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60388)||2000 AY217|| align=right|13,8|| align=right|5,074|| align=right|0,058|| align=right|1,97|| align=right|11,43||JUT||8. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60389)||2000 AO220|| align=right|16,8|| align=right|2,358|| align=right|0,133|| align=right|4,62|| align=right|3,620||MBA||8. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60390)||2000 AD223|| align=right|16,8|| align=right|2,180|| align=right|0,180|| align=right|2,96|| align=right|3,219||MBA||9. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60391)||2000 AQ224|| align=right|16,1|| align=right|2,372|| align=right|0,127|| align=right|4,53|| align=right|3,653||MBA||11. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60392)||2000 AK227|| align=right|15,7|| align=right|2,269|| align=right|0,153|| align=right|5,41|| align=right|3,418||MBA||10. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60393)||2000 AX232|| align=right|15,2|| align=right|2,544|| align=right|0,135|| align=right|4,99|| align=right|4,056||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60394)||2000 AY234|| align=right|15,7|| align=right|2,318|| align=right|0,048|| align=right|5,84|| align=right|3,527||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60395)||2000 AJ237|| align=right|13,0|| align=right|3,152|| align=right|0,069|| align=right|9,17|| align=right|5,596||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60396)||2000 AG243|| align=right|15,9|| align=right|1,926|| align=right|0,170|| align=right|26,36|| align=right|2,673||MBA||7. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60397)||2000 AH243|| align=right|15,6|| align=right|2,619|| align=right|0,162|| align=right|9,73|| align=right|4,237||MBA||7. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60398)||2000 AG251|| align=right|13,7|| align=right|3,943|| align=right|0,148|| align=right|1,83|| align=right|7,828||HLD||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60399)||2000 AY253|| align=right|12,6|| align=right|5,230|| align=right|0,127|| align=right|4,29|| align=right|11,96||JUT||7. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60400)||2000 BA8|| align=right|15,1|| align=right|2,394|| align=right|0,143|| align=right|6,41|| align=right|3,704||MBA||29. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60401)||2000 BQ21|| align=right|11,6|| align=right|5,208|| align=right|0,040|| align=right|8,58|| align=right|11,89||JUT||29. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60402)||2000 BL27|| align=right|15,6|| align=right|2,328|| align=right|0,103|| align=right|5,16|| align=right|3,552||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60403)||2000 BK30|| align=right|15,3|| align=right|2,773|| align=right|0,082|| align=right|6,67|| align=right|4,618||MBA||27. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60404)||2000 BR37|| align=right|16,8|| align=right|2,277|| align=right|0,129|| align=right|1,46|| align=right|3,436||MBA||26. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60405)||2000 BV51|| align=right|16,3|| align=right|2,590|| align=right|0,146|| align=right|3,00|| align=right|4,166||MBA||30. januar 2000||Catalina||CSS
|-
|(60406)||2000 CR1|| align=right|15,7|| align=right|2,257|| align=right|0,142|| align=right|4,16|| align=right|3,389||MBA||3. februar 2000||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(60407)||2000 CZ1|| align=right|14,5|| align=right|3,195|| align=right|0,036|| align=right|8,66|| align=right|5,711||MBA||2. februar 2000||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(60408)||2000 CB6|| align=right|16,0|| align=right|2,380|| align=right|0,088|| align=right|5,96|| align=right|3,672||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60409)||2000 CO6|| align=right|16,2|| align=right|2,279|| align=right|0,190|| align=right|5,82|| align=right|3,440||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60410)||2000 CG16|| align=right|15,0|| align=right|3,024|| align=right|0,081|| align=right|0,73|| align=right|5,257||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60411)||2000 CP20|| align=right|15,3|| align=right|2,399|| align=right|0,180|| align=right|2,60|| align=right|3,714||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60412)||2000 CT22|| align=right|14,5|| align=right|3,056|| align=right|0,032|| align=right|9,80|| align=right|5,342||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60413)||2000 CO23|| align=right|15,8|| align=right|2,581|| align=right|0,084|| align=right|8,38|| align=right|4,147||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60414)||2000 CS23|| align=right|15,2|| align=right|2,611|| align=right|0,102|| align=right|3,69|| align=right|4,218||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60415)||2000 CP24|| align=right|14,8|| align=right|2,615|| align=right|0,048|| align=right|15,28|| align=right|4,227||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60416)||2000 CZ25|| align=right|16,0|| align=right|2,229|| align=right|0,096|| align=right|3,95|| align=right|3,328||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60417)||2000 CD27|| align=right|15,1|| align=right|2,629|| align=right|0,080|| align=right|14,98|| align=right|4,263||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60418)||2000 CU28|| align=right|14,4|| align=right|3,128|| align=right|0,162|| align=right|17,92|| align=right|5,531||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60419)||2000 CY28|| align=right|14,9|| align=right|2,426|| align=right|0,141|| align=right|1,41|| align=right|3,778||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60420)||2000 CC30|| align=right|15,9|| align=right|2,262|| align=right|0,047|| align=right|6,07|| align=right|3,402||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60421)||2000 CZ31|| align=right|13,3|| align=right|5,212|| align=right|0,031|| align=right|6,72|| align=right|11,90||JUT||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60422)||2000 CR35|| align=right|15,5|| align=right|2,366|| align=right|0,220|| align=right|7,45|| align=right|3,638||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60423)||2000 CO39|| align=right|17,4|| align=right|1,990|| align=right|0,065|| align=right|23,88|| align=right|2,806||MBA||4. februar 2000||Kleť||Klet
|-
|(60424)||2000 CY48|| align=right|16,4|| align=right|2,210|| align=right|0,103|| align=right|4,10|| align=right|3,284||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60425)||2000 CA49|| align=right|15,2|| align=right|2,764|| align=right|0,019|| align=right|5,17|| align=right|4,593||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60426)||2000 CJ49|| align=right|15,5|| align=right|2,709|| align=right|0,135|| align=right|13,85|| align=right|4,458||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60427)||2000 CV50|| align=right|16,5|| align=right|2,431|| align=right|0,199|| align=right|1,40|| align=right|3,789||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60428)||2000 CZ50|| align=right|15,7|| align=right|2,723|| align=right|0,048|| align=right|15,24|| align=right|4,493||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60429)||2000 CJ52|| align=right|15,9|| align=right|2,214|| align=right|0,158|| align=right|2,57|| align=right|3,293||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60430)||2000 CF55|| align=right|15,6|| align=right|2,734|| align=right|0,090|| align=right|0,93|| align=right|4,520||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60431)||2000 CO58|| align=right|14,4|| align=right|2,430|| align=right|0,138|| align=right|8,72|| align=right|3,786||MBA||5. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60432)||2000 CV61|| align=right|15,8|| align=right|2,328|| align=right|0,059|| align=right|6,58|| align=right|3,550||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60433)||2000 CZ61|| align=right|15,0|| align=right|2,735|| align=right|0,142|| align=right|13,85|| align=right|4,523||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60434)||2000 CJ63|| align=right|14,8|| align=right|2,641|| align=right|0,132|| align=right|12,19|| align=right|4,291||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60435)||2000 CH65|| align=right|15,3|| align=right|2,647|| align=right|0,191|| align=right|12,80|| align=right|4,305||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60436)||2000 CY70|| align=right|14,8|| align=right|2,701|| align=right|0,095|| align=right|12,12|| align=right|4,438||MBA||7. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60437)||2000 CU76|| align=right|15,9|| align=right|2,267|| align=right|0,118|| align=right|1,79|| align=right|3,413||MBA||10. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(60438)||2000 CF78|| align=right|15,2|| align=right|2,760|| align=right|0,106|| align=right|2,49|| align=right|4,585||MBA||7. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60439)||2000 CS81|| align=right|15,9|| align=right|2,287|| align=right|0,162|| align=right|3,33|| align=right|3,458||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60440)||2000 CY82|| align=right|15,0|| align=right|3,097|| align=right|0,147|| align=right|7,17|| align=right|5,448||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60441)||2000 CB83|| align=right|16,3|| align=right|2,418|| align=right|0,118|| align=right|2,31|| align=right|3,760||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60442)||2000 CQ83|| align=right|15,3|| align=right|2,692|| align=right|0,063|| align=right|5,86|| align=right|4,415||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60443)||2000 CH85|| align=right|15,3|| align=right|2,765|| align=right|0,144|| align=right|8,76|| align=right|4,598||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60444)||2000 CV85|| align=right|13,7|| align=right|2,927|| align=right|0,062|| align=right|3,37|| align=right|5,007||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60445)||2000 CA87|| align=right|15,4|| align=right|2,749|| align=right|0,033|| align=right|3,10|| align=right|4,557||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60446)||2000 CA88|| align=right|14,3|| align=right|3,115|| align=right|0,162|| align=right|2,38|| align=right|5,498||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60447)||2000 CL90|| align=right|15,5|| align=right|2,641|| align=right|0,147|| align=right|10,20|| align=right|4,291||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60448)||2000 CU91|| align=right|15,9|| align=right|2,256|| align=right|0,135|| align=right|3,73|| align=right|3,389||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60449)||2000 CA92|| align=right|14,1|| align=right|2,858|| align=right|0,020|| align=right|1,88|| align=right|4,830||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60450)||2000 CG93|| align=right|15,3|| align=right|2,270|| align=right|0,168|| align=right|5,29|| align=right|3,419||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60451)||2000 CH93|| align=right|15,1|| align=right|2,661|| align=right|0,087|| align=right|18,04|| align=right|4,339||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60452)||2000 CV96|| align=right|16,8|| align=right|2,357|| align=right|0,248|| align=right|6,46|| align=right|3,618||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60453)||2000 CR102|| align=right|15,7|| align=right|2,578|| align=right|0,214|| align=right|3,32|| align=right|4,138||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60454)||2000 CH105|| align=right|6,3|| align=right|44,58|| align=right|0,088|| align=right|1,17|| align=right|298||CBW||5. februar 2000||Kitt Peak||Marc W. Buie
|-
|(60455)||2000 CY106|| align=right|15,4|| align=right|2,619|| align=right|0,195|| align=right|5,15|| align=right|4,239||MBA||5. februar 2000||Kitt Peak||Marc W. Buie
|-
|(60456)||2000 CD108|| align=right|14,0|| align=right|3,132|| align=right|0,126|| align=right|14,17|| align=right|5,543||MBA||5. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(60457)||2000 CS108|| align=right|15,5|| align=right|2,440|| align=right|0,163|| align=right|13,53|| align=right|3,812||MBA||5. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(60458)||2000 CM114|| align=right|6,8|| align=right|60,0|| align=right|0,409|| align=right|19,70|| align=right|465||SDO||5. februar 2000||Kitt Peak||Marc W. Buie
|-
|(60459)||2000 CE120|| align=right|15,6|| align=right|2,575|| align=right|0,086|| align=right|5,36|| align=right|4,131||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60460)||2000 DJ2|| align=right|15,1|| align=right|2,761|| align=right|0,090|| align=right|5,67|| align=right|4,586||MBA||26. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60461)||2000 DH4|| align=right|15,9|| align=right|2,198|| align=right|0,084|| align=right|5,25|| align=right|3,259||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60462)||2000 DM4|| align=right|15,9|| align=right|2,359|| align=right|0,127|| align=right|8,87|| align=right|3,622||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60463)||2000 DC5|| align=right|14,1|| align=right|3,003|| align=right|0,082|| align=right|8,63|| align=right|5,204||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60464)||2000 DU6|| align=right|16,1|| align=right|2,584|| align=right|0,264|| align=right|6,06|| align=right|4,153||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60465)||2000 DM9|| align=right|14,8|| align=right|2,955|| align=right|0,094|| align=right|2,62|| align=right|5,080||MBA||26. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60466)||2000 DK12|| align=right|15,9|| align=right|2,357|| align=right|0,193|| align=right|3,05|| align=right|3,619||MBA||27. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60467)||2000 DB14|| align=right|15,1|| align=right|2,357|| align=right|0,177|| align=right|5,10|| align=right|3,618||MBA||28. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60468)||2000 DD18|| align=right|15,3|| align=right|2,727|| align=right|0,097|| align=right|12,33|| align=right|4,502||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60469)||2000 DF22|| align=right|16,7|| align=right|2,267|| align=right|0,080|| align=right|1,02|| align=right|3,412||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60470)||2000 DW23|| align=right|16,9|| align=right|2,301|| align=right|0,147|| align=right|5,01|| align=right|3,490||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60471)||2000 DT25|| align=right|15,6|| align=right|2,465|| align=right|0,170|| align=right|1,83|| align=right|3,869||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60472)||2000 DY26|| align=right|15,5|| align=right|2,568|| align=right|0,136|| align=right|4,82|| align=right|4,114||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60473)||2000 DY27|| align=right|14,4|| align=right|3,220|| align=right|0,066|| align=right|5,52|| align=right|5,777||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60474)||2000 DT32|| align=right|15,4|| align=right|2,982|| align=right|0,062|| align=right|0,42|| align=right|5,148||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60475)||2000 DC36|| align=right|14,6|| align=right|3,101|| align=right|0,069|| align=right|1,10|| align=right|5,461||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60476)||2000 DV36|| align=right|15,5|| align=right|2,784|| align=right|0,082|| align=right|4,05|| align=right|4,643||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60477)||2000 DE37|| align=right|15,0|| align=right|2,744|| align=right|0,093|| align=right|13,65|| align=right|4,544||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60478)||2000 DK37|| align=right|15,8|| align=right|2,740|| align=right|0,069|| align=right|2,98|| align=right|4,535||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60479)||2000 DX37|| align=right|16,2|| align=right|2,679|| align=right|0,081|| align=right|2,99|| align=right|4,383||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60480)||2000 DD38|| align=right|14,9|| align=right|3,234|| align=right|0,067|| align=right|12,66|| align=right|5,815||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60481)||2000 DF42|| align=right|14,8|| align=right|2,795|| align=right|0,144|| align=right|1,57|| align=right|4,672||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60482)||2000 DN42|| align=right|17,6|| align=right|2,277|| align=right|0,171|| align=right|5,90|| align=right|3,435||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60483)||2000 DD44|| align=right|15,8|| align=right|2,678|| align=right|0,165|| align=right|3,69|| align=right|4,381||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60484)||2000 DM55|| align=right|16,2|| align=right|2,352|| align=right|0,110|| align=right|2,78|| align=right|3,606||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60485)||2000 DM63|| align=right|15,9|| align=right|2,236|| align=right|0,089|| align=right|7,67|| align=right|3,343||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60486)||2000 DS66|| align=right|15,8|| align=right|2,873|| align=right|0,078|| align=right|2,69|| align=right|4,869||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60487)||2000 DM70|| align=right|17,8|| align=right|2,308|| align=right|0,173|| align=right|6,03|| align=right|3,506||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60488)||2000 DF74|| align=right|16,0|| align=right|2,729|| align=right|0,077|| align=right|1,78|| align=right|4,508||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60489)||2000 DP74|| align=right|15,3|| align=right|2,697|| align=right|0,036|| align=right|5,86|| align=right|4,428||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60490)||2000 DX74|| align=right|14,8|| align=right|2,530|| align=right|0,088|| align=right|5,13|| align=right|4,022||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60491)||2000 DD78|| align=right|15,7|| align=right|2,394|| align=right|0,145|| align=right|2,00|| align=right|3,703||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60492)||2000 DG82|| align=right|15,9|| align=right|2,276|| align=right|0,064|| align=right|6,37|| align=right|3,434||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60493)||2000 DC83|| align=right|15,8|| align=right|2,527|| align=right|0,133|| align=right|3,78|| align=right|4,017||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60494)||2000 DE88|| align=right|15,8|| align=right|2,607|| align=right|0,120|| align=right|2,78|| align=right|4,209||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60495)||2000 DF88|| align=right|14,8|| align=right|2,424|| align=right|0,185|| align=right|2,32|| align=right|3,773||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60496)||2000 DC89|| align=right|16,8|| align=right|2,623|| align=right|0,101|| align=right|0,16|| align=right|4,247||MBA||26. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60497)||2000 DH91|| align=right|14,0|| align=right|3,142|| align=right|0,142|| align=right|12,10|| align=right|5,568||MBA||27. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60498)||2000 DC92|| align=right|14,4|| align=right|3,083|| align=right|0,098|| align=right|5,87|| align=right|5,413||MBA||27. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60499)||2000 DN94|| align=right|15,7|| align=right|2,651|| align=right|0,039|| align=right|3,06|| align=right|4,315||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60500)||2000 DW95|| align=right|16,8|| align=right|2,311|| align=right|0,120|| align=right|3,07|| align=right|3,513||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov